Kisch är ett efternamn av tyskt ursprung. Den 31 december var 117 personer med efternamnet Kisch bosatta i Sverige.

Personer med efternamnet Kisch
 Egon Erwin Kisch (1885–1948), österrikisk-tjeckoslovakisk författare och journalist
 Enoch Heinrich Kisch (1841–1918)
 Frederick Kisch  (1888–1943)
 Josef Kisch (1912–1948)
 Polly Kisch (född 1979), svensk skådespelerska

Källor

Svenska efternamn
Tyska efternamn